Монтесо́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Мелизе. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70361.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 340 км к востоку от Парижа, в 70 км северо-восточнее Безансона, в 34 км к северо-востоку от Везуля.

По территории коммуны протекает река Оньон.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 168 человек.

Экономика 

В 2010 году среди 111 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 80 были экономически активными, 31 — неактивными (показатель активности — 72,1 %, в 1999 году было 74,3 %). Из 80 активных жителей работали 75 человек (41 мужчина и 34 женщины), безработных было 5 (1 мужчина и 4 женщины). Среди 31 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона